Saint-Martial kan syfta på:
 Saint-Martial, Ardèche
 Saint-Martial, Cantal
 Saint-Martial, Charente-Maritime
 Saint-Martial, Charente
 Saint-Martial, Gard
 Saint-Martial, Gironde